Pető ist der Familienname folgender Personen:

 András Pető (1893–1967), ungarischer Neurologe
 Tamás Pető (* 1974), ungarischer Fußballspieler
 Tibor Pető (* 1980), ungarischer Ruderer